Der Kanton Entre Seille et Meurthe ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Nancy, im Département Meurthe-et-Moselle und in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen); sein Hauptort ist Dieulouard.

Geschichte 
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den Kantonen Nomeny (25 Gemeinden), Pont-à-Mousson (9 Gemeinden), Malzéville (4 Gemeinden) und Dieulouard (1 Gemeinde).

Lage 
Der Kanton liegt in der Mitte des Départements Meurthe-et-Moselle nördlich von Nancy.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 39 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Politik 
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der sechs Wahlpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Catherine Boursier/Antony Caps (beide Union de la Gauche) gegen Mickaël Anstett/Marie-Claude Guerillot (beide FN) mit einem Stimmenanteil von 57,16 % (Wahlbeteiligung: 50,9 %).

Einzelnachweise 

Entreseilleetmeurthe